Landkreis Freudenstadt
 Freudenstadt (stad)

Beide liggen in Duitsland.